Нейдо́рф — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Нейдорф — прежнее название села Новодворовка в Бородулихинском районе Восточно-Казахстанской области.

Россия 
 Нейдорф — исчезнувшее село в Кировском районе Республики Крым.
 Нейдорф — деревня в Марьяновском районе Омской области.
 Нейдорф — прежнее название посёлка Найдорф в Динском районе Краснодарского края.
 Нейдорф — прежнее название хутора Тельмана в Новокубанском районе Краснодарского края.
 Нейдорф — прежнее название села Новинка в Азовском немецком национальном районе Омской области.
 Нейдорф — прежнее название села Далёкое Степновского района Ставропольского края, упразднено в 1967 г.

Украина 
 Нейдорф — прежнее название села Косяк в Емильчинском районе Житомирской области.
 Нейдорф — до 1946 г название села Заздровка в Хорошевском районе Житомирской области.
 Нейдорф — прежнее название села Новониколаевка в Еланецком районе Николаевской области.

См. также 
 Найдорф
 Нойдорф